Nerine macrochaeta är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Nerine macrochaeta ingår i släktet Nerine och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
macrochaeta